Ontsteking (geneeskunde)
 Ontstekingssysteem van een verbrandingsmotor
 Detonator, ontstekingsmechanisme van een explosief